Holm může být:

 třída Holm – třída plavidel dánského královského námořnictva
 Linga Holm – malý neobydlený ostrov v britském souostroví Orkneje

příjmení
 Eleanor Holmová (1913–2004) – americká reprezentantka v plavání
 Ian Holm (1931–2020) – britský herec
 Stefan Holm (* 1976) – švédský sportovec, atlet